Ел Сучил има више значења:

 Ел Сучил (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сучил (Сан Лорензо Тесмелукан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сучил (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сучил (Сантијаго Минас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сучил (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сучил (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сучил (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сучил (Тенампа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сучил (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сучил (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сучил (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сучил (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику